SMR kan syfta på:

 SMR – landskod i ISO 3166-1 för San Marino
 SMR – ett förbund för Sveriges mansjourer, se Sveriges Mansjourers Riksförbund
 SMR – en organisation, se Svenska Mejeriernas Riksförening
 SMR – en sammanslutning av civilingenjörer, högskoleingenjörer, ingenjörer, se Svenska Mekanisters Riksförening
 SMR – en gren av Nordiska motståndsrörelsen, se Svenska Motståndsrörelsen
 SMR – en förening bildad 1908, se Sveriges Minuthandlares Riksförbund
 SMR – en del av Östra kinesiska järnvägen, se South Manchuria Railway
 SMR – en paraplyorganisation för rikstäckande muslimska organisationer i Sverige, se Sveriges Muslimska Råd
 SMR – landskod i ISO 3166-1 för San Marino    
 SMR – Småskalig modulär reaktor. Ett mini-kärnkraftverk som kan generera upp till ca 300 MW eleffekt.
 SMR – Södertörns marinregemente, ett svenskt förband inom kustartilleriet som verkade i olika former åren 1956–2000.

Referenser

Noter